

P 

P
Musiklabel P